le Phare du bout du monde, construit sur l'île des États au large de la péninsule Mitre, qui inspira Jules Verne ;
 le Phare du bout du monde de La Rochelle, réplique de l'original, érigé à la Pointe des Minimes et inauguré le  ;
 Le Phare du bout du monde, roman de Jules Verne publié en 1905 ;
 Le Phare du bout du monde (The Light at the Edge of the World), adaptation libre au cinéma du roman de Jules Verne, réalisée en 1971 par Kevin Billington, avec Kirk Douglas et Yul Brynner.